Thebes ist der Name folgender Personen:

 Adam Thebesius (auch: Adam Thebes; 1596–1652), Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Adam Gottfried Thebesius, auch Thebes (1714–1747), ev.-luth. Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Bernhard Thebes OCist (1928–2010), römisch-katholischer Ordensgeistlicher; letzter Abt der Zisterzienserabtei Osek in Nordböhmen

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Thebes (Arkansas)
 Thebes (Illinois)

Siehe auch:
 Thebesius